Джабал аль-Таїр (або Джебель Таїр, Джабаль аль-Таїр, Острів Таїр, Аль-Таїр острів, Джазірат на-Таїр) ( Jazīrat Jabal aṭ-Ṭayr, «Пташиний гірський острів») — овальний вулканічний острів в Ємені, на північний захід від звуженого проходу Баб аль-Мандаб у гирлі Червоного моря, приблизно на півдорозі між Єменом та Еритреєю. З 1996 р. до виверження 2007 р. Ємен утримував на острові дві сторожові вежі та невелику військову базу.

Після 124 років спокою вулкан, що створив острів, вивергнувся 30 вересня 2007 року.

Географія 
Острів овальний, приблизно 4,3 км довжиною, 3 км шириною і площею . Він лежить майже на півдорозі між Єменом 115 км на схід та Еритрею близько 150 км на південний захід. Це близько 82 км з Єменського острова Камаран; на північному сході лежать Фарасанові острови Саудівської Аравії.

Острів складається з базальтового стратовулкана Джабаль аль-Таїр (Tair гора,  Джабал Аг-Айр, дослівно «Пташина гора», піднімається з морського дна приблизно 1200 метрів під поверхнею Червоного моря, продовжуючись протягом 244 м (801 футів) над поверхнею до вершини кратера. Вулкан помилково вважався «нещодавно зниклим» до 1982 р. Це був найпівнічніший голоценовий вулкан у Червоному морі з одним центральним отвором - Джебель Дюшан .  Він лежить у вулканічному та геологічно активному районі Червономорського рифту, розбіжній межі між Африканською та Аравійською плитами.

У 1900 р. Британське адміралтейство описало острів, що він не має природного водопостачання і має високий конічний пік, що піднімається над базальтовим блефом приблизно на 90 м над поступовим літоралем. Видатний профіль зробив його ідеальним орієнтиром для судноплавства на Червоному морі, а круте падіння під рівнем моря означало, що на нього можна безпечно бігти. На острові немає осілого населення, але в деяких частинах острова дозволено сезонне перебування рибалок.

Історія 
У минулому острів, раніше відомий як Сайбан був важливим навігаційним маркером для судноплавних шляхів, що проходили неподалік. 
Історично склалося так, що Османська імперія контролювала острови Червоного моря і надала французькій компанії концесію на маяк. Британські війська окупували острів у 1915 році, але суверенітет свідомо залишився невизначеним. Після періоду французько-британської операції концесія на маяк перейшла до британської компанії, а потім до Ємену.

Суверенітет острова тривалий час суперечив Ефіопії, Еритреї та Ємену. Згідно з угодою 1962 року, маяки утримувались на острові за рахунок вантажовідправників.
У 1973 р. Ємен повідомив Ефіопію про намір провести аерофотозйомку, і неоднозначна відповідь Ефіопії згодом стала суперечкою; Ефіопія визначила острови в цьому районі такими, що «не мають визнаного власника». Суперечка, після 1993 року незалежності Еритреї від Ефіопії, перейшла в 1995 р. в Ханіш кризу в ставленні до островів Ханіш і Зукар. Міжнародна справа 1998-99 рр. в Постійному третейському суді присудила різні острови Еритреї та Ємену відповідно. 

Ємен утримував військову базу на острові від суперечки з Еритреєю в 1996 році до виверження 2007 року. Є або існували дві сторожові вежі для контролю та спостереження за великими військовими кораблями, вантажними кораблями та нафтовими танкерами, які проходять повз.

Виверження 2007 р. 

Вулкан вибухнув о 19 годині за місцевим часом 30 вересня 2007 року, викинувши в повітря сотні метрів лави та попелу. Згодом було помічено принаймні один потік лави, що стікала в море. Повідомлялося, що незадовго до виверження з острова було евакуйовано 29 єменських солдатів (близько 50, згідно з одним звітом), однак 8 осіб не знайшли. З води було вилучено кілька тіл.  Повідомлялося, що західна частина острова, де була єменська військова база, впала. 

Влада Ємену звернулася за допомогою до сусідніх військово-морських сил НАТО, а найближче судно, військово-морське судно США USS Bainbridge, як повідомляється, допомагало береговій охороні Ємену. Інші кораблі НАТО Постійного NRF Maritime Group 1 допомогу в рятувальних і відновлювальних зусиллях, в тому числі HMCS Торонто ; Бейнбрідж і Торонто врятували по одному вцілілому. Першими на місці події були португальський фрегат NRP Альварес Кабрал та голландський фрегат HNLMS Evertsen.  Обидва вцілілих були врятовані через 20 годин перебування у воді, якраз тоді, коли оперативна група готувалась припинити свої пошуки. Канадський офіцер описав «вражаючий фон виверження лави та стрільби полум'ям», з яким стикалися пошукові групи на маленьких човнах. 

За два тижні до виверження поблизу острова було зареєстровано кілька незначних землетрусів силою від 2 до 3,6 за шкалою.

Раніше задокументовані виверження цього вулкана включають кілька повідомлень про них у XVIII-XIX століттях, останнє (до 2007 року) в 1883 році, і, можливо, одне в 1332 році Єменський урядовий геолог очікує, що вулкану «знадобиться час, щоб заспокоїтись» але судноплавство, включаючи танкери, що перевозять 3 мільйони барелів нафти, які щодня проходять через Червоне море, не постраждають.  У грудні 2007 року повідомлялося, що активність на острові зросла, і рибалки отримали попередження уникати цієї території.

Примітки

Посилання 
 Перегляд Google Планета Земля
 Глобальна програма вулканізму 

Стратовулкани
Острови Ємену
Острови Червоного моря
Активні вулкани